Лига звёзд Катара 1998/1999 () — 
27-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Иттихад». Сезон начался 31 декабря 1998 года и закончился 5 апреля 1999 года.

По итогам прошлого сезона изменений в составе участников не произошло.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1998/1999
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 1998 году
Спорт в Катаре в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999